Il doppio dell'ATP San Paolo 1989 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Il torneo è determinato dopo il 1º turno.

Teste di serie

 Sergio Casal /  Javier Sánchez (primo turno)
 Javier Frana /  Gustavo Luza (primo turno)

 Charles Beckman /  Shelby Cannon (primo turno)
 Danilo Marcelino /  Mauro Menezes (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP San Paolo 1989